Келибия:

 Келибия — город в северо-восточной части Туниса.
 Келибия — крепость на побережье гувернората Набуль.